Арем:
 Арем (народ) — малочисленный народ Вьетнама;
 Аремский язык — язык, на котором говорят люди народности арем.